

Лукаут-Маунтен — місто, штат Джорджія
 Лукаут-Маунтен — місто, штат Теннессі
 Лукаут-Маунтен — переписна місцевість, штат Алабама